That's Life! peut désigner :

Cinéma 

 That's Life!, film américain de Blake Edwards sorti en 1986.

Télévision

Émission de télévision 

 , émission télévisée britannique diffusée de 1973 à 1994 ;

Série télévisée 

 , série télévisée musicale américaine diffusée en 1968 ;
 , sitcom américaine, diffusée en 1998 ;
 Lydia DeLucca (That's Life), série télévisée dramatique américaine diffusée en 2000.

Musique 

 That's Life, chanson de Frank Sinatra enregistrée en 1966 ; 
 , album du groupe Sham 69 sorti en 1978.

Jeu 

 , jeu de société de Michael Kiesling sorti en 2005.

Voir aussi